34-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 73,2 километра состоялась 24 сентября 1967 года. Победу одержал итальянский велогонщик Феличе Джимонди.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1967 на FirstCycling
 
 
  

1967 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1967 году
Сентябрь 1967 года